Appéré ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Appéré (* 1999), schottischer Fußballspieler
 Nathalie Appéré (* 1975), französische Politikerin